Lloyd steht für:

 Lloyd (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Lloyd (Vorname), männlicher Vorname
 Lloyd Shoes, Schuhfabrik in Sulingen
 Der Lloyd, österreichische Zeitung
 Kap Lloyd, Nordkap von Clarence Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Pester Lloyd, deutschsprachige Tageszeitung aus Budapest
 Palais Lloyd, Schloss in Timișoara, Rumänien
 Lloyd Kaffeerösterei, 1930 gegründete Kaffeemanufaktur in Bremen, wird von der Lloyd Caffee GmbH betrieben
 Schweizerische Lloyd und Neue Schweizerische Lloyd, Vorgängergesellschaft respektive früherer Name der Nationale Suisse
 Lloyd Loom, Bezeichnung für eine maschinell gewobene Textilie aus verzwirntem Kraftpapier

Automobilbranche:
 Hurst & Lloyd, ehemaliger britischer Automobilhersteller aus London
 Lloyd (Automarke), Automarke der Borgward-Gruppe
 Lloyd (Motorrad), deutsche Motorradmarke aus Nürnberg
 Lloyd Cars, britischer Automobilhersteller aus Grimsby, Lincolnshire
 Lloyd & Sulman, ehemaliger australischer Hersteller von Automobilen

Luftfahrt:

 Hapag-Lloyd Flug
 Hapag-Lloyd Express
 Lloyd Aéreo Boliviano

Schifffahrt:
 Lloyd (Namenszusatz), Namenszusatz von Instituten und Unternehmen der Handelsschifffahrt
 Lloyd Werft Bremerhaven
 Lloyd’s Open Form (LOF)
 Lloyd II, 1908 beim NDL, vormals ab 1907 bei Hapag, 105 BRT
 Lloyd III, 1913 Raddampfer beim NDL, danach Minenleger Guèpe, 640 BRT

Lloyd ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lloyd (Florida)
 Lloyd (Kentucky)
 Lloyd (Montana)
 Lloyd (New York)
 Lloyd Corners, Ohio
 Lloyd Crossroads, North Carolina
 Lloyd Harbor, New York

Sonstiges:
 Lloyd Hill, Hügel auf Greenwich Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Lloyd-Eisfall, Gletscherbruch im Viktorialand, Antarktika
 Kap Lloyd, Nordkap von Clarence Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Mount Lloyd, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Mount Humphrey Lloyd, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Loyd
 Lloyd’s